Сенену (*XV ст. до н. е. ) — давньоєгипетський державний діяч XVIII династії, верховний жрець Амона у Фівах за правління фараона Тутмоса III.

Життєпис 
Сенену був наближеним до фараона-регента Хатшепсут. Тривалий час обіймав посаду верховного жерця Хатхор у Дендері. Згодом стає наглядачем над усіма роботами. Після смерті верховного жерця Хапусенеба у 1462 році до н. е. за підтримки Хатшепсут стає новим верховним жерцем. Його становище ще більше посилилося після смерті Сенмута через 2 роки.

Останні роки Хатшепсут (до 1458 року до н. е.) був найвпливовішим посадовцем у Єгипті. Після смерті Хатшепсут опинився у складному становищі через бажання фараона Тутмоса III. Про долю Сенену нічого невідомо. Але, напевне, помер до 1455 року до н. е., коли його змінив Менхеперрасенеб I.

Джерела 
 Brovarski E. 1976. Senenu, High Priest of Amun at Deir El-Bahri. The Journal of Egyptian Archaeology 62:57-73.
 O'Conner and Cline (eds) Thutmose III: A New Biography. pg.125

Верховні жерці Амона
Верховні жерці Хатхор